Квинт Му́́ций Сце́вола () — имя нескольких римских политиков:
 Квинт Муций Сцевола — консул 220 года до н. э.;
 Квинт Муций Сцевола — претор 215 года до н. э., пропретор Сардинии в 214—213 годах до н. э.;
 Квинт Муций Сцевола — консул 174 года до н. э., сын предыдущего;
 Квинт Муций Сцевола Авгур — консул 117 года до н. э., сын предыдущего;
 (Квинт) Муций Сцевола — предполагаемый сын предыдущего;
 Квинт Муций Сцевола — консул 95 года до н. э. Также известный как Понтифик;
 Квинт Муций Сцевола — народный трибун 54 года до н. э., внук консула 117 года до н. э.
Муции